

Pessoas
Brett McClure
Kandyse McClure
Michael McClure
Samuel McClure
Troy McClure

Localidades
McClure (Ohio)
McClure (Pensilvânia)
Estreito de McClure

Outros
37678 McClure

Desambiguações de sobrenomes